Яйли (), Яллы () или Зопи () – армянский народный мужской коллективный танец, общее название круговых песен-плясок (шурджпар). Музыкальный размер – 2/4. Происхождение танца связано с древними религиозными ритуалами. Распространён в Ноемберяне, Иджеване, Зангезуре и Нагорном Карабахе.

Исполнение 
Русский этнограф П. Зелинский в 1882 году в своём описании свадебных традиций армян-переселенцев из Персии, проживавших в Нахичеванском уезде Эриванской губернии, отмечал, что Яйли исполняют с поднятыми вверх руками. Данный танец относится к пляскам вида «гёвнд».

Армянский этнограф Ерванд Лалаян в 1897 году упоминает танец Яллы во время свадебных празднеств армян области Варанда (Шушинский уезд). Описывая также быт и традиции армян Елизаветполя (ныне — Гянджа) в 1900 году, он отмечал, что во время церемонии помолвки (после обеда в праздник Вардавар) жители собирались в просторном месте, где под звуки давула и зурны, держась за руки, исполняли танец «Зомпи» и другие пляски.

Армянский этнограф Г. Ерзнкянц, описывая армянскую свадьбу в Лори в 1898 году, упоминает, что во время празднеств исполняли сольные пляски, боевой танец Кох и Зопи.

Для танца характерны сильные удары ногой об землю. Существуют две разновидности пляски:

 Первый вариант исполняют, держась за руки и двигаясь быстрым темпом в правую сторону.
 Во втором варианте выбирают предводителя пляски ( – «мать»): все танцующие берут по одной розге и следуют друг за другом, не держась за руки. Во время танца всем необходимо повторять движения предводителя. Если кто-то опоздал или перепутал движение, то все остальные после его выполнения должны были «ударить» его розгами. В зависимости от действий темп танца может ускоряться или замедляться.

Слова 
Тексты различных песен-плясок вида Яйли из Ширака собрал и записал в 1898 году этнограф М. Исаакян.

Примечания

Комментарии

Источники 

Армянские народные танцы
Народные танцы
Культура Армении